P21 peut faire référence à :
 Asphyxie obstétrique, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Oberon (P21), un sous-marin de la Royal Navy ;
 P21, une protéine kinase;
 P2, un des groupes d'espace du système monoclinique en cristallographie.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres